steht für folgende Gendarmerien:

 Gendarmerie nationale in Frankreich
 Gendarmerie nationale in Algerien, siehe Algerische Streitkräfte #Gendarmerie Nationale
 Gendarmerie nationale (Benin)
 Gendarmerie nationale (Burkina Faso)
 Gendarmerie nationale (Burundi)
 Gendarmerie nationale (Demokratische Republik Kongo)
 Gendarmerie nationale (Dschibuti)
 Gendarmerie nationale der Elfenbeinküste, siehe Gendarmerie (Elfenbeinküste) 
 Gendarmerie nationale (Gabun)
 Gendarmerie nationale (Guinea)
 Gendarmerie nationale (Kamerun)
 Gendarmerie nationale (Komoren)
 Gendarmerie nationale (Madagaskar)
 Gendarmerie nationale (Mali)
 Gendarmerie nationale (Mauretanien)
 Gendarmerie nationale (Niger)
 Gendarmerie nationale (Ruanda)
 Gendarmerie nationale (Senegal)
 Gendarmerie nationale (Tschad)
 Gendarmerie nationale (Togo)
 Gendarmerie nationale (Zentralafrikanische Republik)